Ved en højesteret forstås normalt et retssystems øverste domstol og sidste appelinstans.

 Højesteret – Danmarks højesteret
 Højesteret (Norge) – Norges højesteret
 Højesteret (Storbritannien) – Storbritanniens højesteret
 Højesteret (Tyskland) – Tysklands højesteret
 Højesteret (USA) – USA's højesteret
 Højesteret (Island) – Islands højesteret
 Højesteret (Thailand) – Thailands højesteret
 Högsta domstolen – Sveriges højesteret